

Astronomia 
 7782 Mony – asteroide della fascia principale

Persone 
 Alexis Mony – calciatore francese
 Louis Mony – politico francese
 Olivier Mony – scrittore e giornalista francese
 Pierre Mony – calciatore francese